Reitel (mitteldeutsch) steht für:

 Knebel, Drehknopf, Drehgriff oder Drehstange

Reitel ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Reitel (* 1961), deutscher Schriftsteller
 Enn Reitel (* 1950), schottischer Schauspieler und Synchronsprecher 
 Ralf Reitel (1951–1987), deutscher Schauspieler

Siehe auch

 Raithel